Selektenschule heißen
 Selektenschule in Frankfurt am Main, zuvor Domstiftsschule (Frankfurt am Main)
 Selektenschule in Schwarzenberg/Erzgeb.
 Selektenschule zu Eibenstock